Jerzy Krasowski (aktor)
 Jerzy Krasowski (oficer)